Le tournoi de tennis de Tulsa est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 22 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Beth Herr, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Camille Benjamin et Dinky Van Rensburg.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tulsa
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Tulsa
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en septembre 1986